La Banksville Records è un'etichetta discografica inglese, facente parte del gruppo Pkmp Communication Ltd. Esclusivista della tecnologia Rewave System

Artisti sotto contratto
Magica Aidan, Arcansiel, Endless Pain, Fabrizio Consoli, Mhmm, Società Anonima Decostruzionismi Organici, Toxic Poison, Paolo Baltaro, Terry Dene, Gabriel Delta and the Hurricanes, Maimale, Black Monday, Sorella Maldestra, Cesare Bardelli, Sandro Marinoni.

Note

Collegamenti esterni
 

Etichette discografiche britanniche